Ниже приведен список ста самых загруженных аэропортов стран-членов Совета Европы, России и Белоруссии по количеству пассажиров за год.

Статистика 2015 года

Статистика 2014 года

Статистика 2013 года

Статистика 2012 года

Статистика 2011 года

Статистика 2010 года

См. также 
 Список наиболее загруженных пассажирских аэропортов мира
 Список наиболее загруженных аэропортов России
 Список наиболее загруженных аэропортов мира по взлётам-посадкам
 Список наиболее загруженных грузовых аэропортов мира
 Список наиболее загруженных аэропортов мира по перевозке международных пассажиров

Примечания

Ссылки 
 ACI Europe Airport Traffic Report 2010
 Aena, Spanish Civil Aviation Authority
 Avinor, Norwegian Airport Limited Company
 CAA, British Civil Aviation Authorities
 Finavia, Finnish Civil Aviation Authorities
 Luftfartsverket, LFV Group
 Statens Luftfartsvæsen, Danish Civil Aviation Authority
 Detailed datas of all Italian Airports
 Detailed datas of all UK Airports
 Aeroporti di Milano
 Aeroporti di Roma
 Aéroports de Paris
 Copenhagen Airport
 Fraport AG
 Oslo Airport
 Lyon Saint Exupéry Airport
 All Greek Airports
 Turkish General Directorate of State Airports Authority
 Warsaw Chopin Airport

Списки наиболее загруженных аэропортов